Силья́на () — вилайет в центре северной части Туниса.
 Административный центр — город Сильяна.
 Площадь — , население —

География 
Граничит с вилайетами: Беджа на севере, Загван на северо-востоке, Кайруан на востоке, Сиди-Бу-Зид на юге, Касерин на юго-западе, Эль-Кеф на западе, Джендуба на северо-западе.

Административное деление 
Вилайет Сильяна делится на 11 округов:
 Баргу (Bargou)
 Бу-Арада (Bou Arada)
 Эль-Аруса (El Aroussa)
 Эль-Криб (El Krib)
 Гаафур (Gaâfour)
 Кесра (Kesra)
 Мактар (Makthar)
 Рухия (Rouhia)
 Сиди-Бу-Руис (Sidi Bou Rouis)
 Северная Сильяна (Siliana Nord)
 Южная Сильяна (Siliana Sud)

Примечания